Romero je příjmení, které nesla řada známých osobností:

 Aldemaro Romero – pianista a skladatel
 Berto Romero (* 1974) – španělský komik
 Carlos Romero (1927-1999) – uruguayský fotbalista
 Cesar Romero (1907-1994) – hispanoamerický herec a zpěvák
 Curro Romero (skutečným jménem Francisco Romero López) – španělský býčí zápasník
 Enrique Fernández Romero – španělský fotbalista
 Enrique Romero Serrano – španělský plavec
 George Andrew Romero (1940-2017) – filmař
 John Romero (* 1967) – americký programátor
 Jordan Romero (* 1996) – americký horolezec
 Julio César Romero (* 1960) – paraguayský fotbalista
 Nicky Romero (* 1989) – nizozemský diskžokej
 Óscar Romero (1917–1980) – zavražděný arcibiskup ze Salvadoru
 Sergio Romero – více osob
 Yoel Romero (* 1977) – kubánský zápasník 
 Romero (1989) – film o Óscaru Romerovi
 Los Romeros – slavné kytarové kvarteto
 Angel Romero
 Celedonio Romero
 Celin Romero
 Celino Romero
 Jeff Romero
 Lito Romero
 Pepe Romero

Španělská příjmení